Пчелиновка — название населённых пунктов в России:
 Пчелиновка — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Пчелиновка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.